Женская сборная Испании по кёрлингу — представляет Испанию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация видов спорта на льду Испании (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2002—2013, 2017—2022 сборная Испании выступала в дивизионе «В», в 2014—2016 в дивизионе «С». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Универсиады

См. также 
 Мужская сборная Испании по кёрлингу
 Смешанная сборная Испании по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Испании по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Испания — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации видов спорта на льду Испании

Испания
Кёрлинг в Испании
Кёрлинг
Женский кёрлинг